Kutzbach ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kutzbach (1873–1942), Stadtkonservator in Trier
 John E. Kutzbach (1937–2021), US-amerikanischer Klimawissenschaftler 
 Karl August Kutzbach (1903–1992), deutscher Publizist
 Karl Kutzbach (1875–1942), deutscher Maschinenbauingenieur